Der Nürnberger Versicherungscup 2016 war ein Damen-Sandplatzturnier in Nürnberg. Das Turnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 14. bis 21. Mai 2016 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Karin Knapp und im Doppel die Paarung Chan Hao-ching/Anabel Medina Garrigues.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2016 fand vom 14. bis 15. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Nürnberg